Арменците в Литва са малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2011 година те са 1233 души, или 0,04 % от населението.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на арменците според преброяванията на населението през годините:

Численост на арменците според преброяванията на населението през годините, по окръзи:

Дял на арменците според преброяванията на населението през годините, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Литва

Източници 

Литва
Население на Литва